Земська вулиця (Маріуполь)
 Земська вулиця (Прилуки)